Freightliner kan syfta på:
Freightliner Trucks – en amerikansk tillverkare av kommersiella fordon
Freightliner Group – en europeisk järnvägsoperatör 1995–